Вейвлеты Добеши () — семейство ортогональных вейвлетов с компактным носителем, вычисляемым итерационным путём. Названы в честь математика из США, первой построившей данное семейство, Ингрид Добеши.

Построение вейвлетов Добеши 
Для построения вейвлетов воспользуемся уравнением растяжения и вейвлет-уравнением:
 
 
Компактность носителя функций  и  может быть достигнута, если будет выбрано конечное число  таким образом, чтобы была достигнута ортогональность и гладкость вейвлета, либо чтобы выполнялось условие моментов. Для области Фурье условие ортогональности и гладкости выглядит следующим образом:
 
где  — тригонометрический полином, при условии моментов
 
для  принимающий вид
 

Если положить, что  — полином по , то условие нулевых моментов даёт , где  — полином по .

Для поиска коэффициентов  необходимо получить , выделив форму полинома . Из условия ортогональности и условия нулевых моментов следует, что
 
Разложив  до порядка , получим явный вид полинома:
 

Путём спектрального разложения на множители можно извлечь корни  из :
 
Искомые коэффициенты вейвлета  будут являться коэффициентами при  в обратном порядке.

Также для построения вейвлетов данного типа используется каскадный алгоритм. Он позволяет поточечно строить масштабирующую функцию  по известным коэффициентам . На каждом шаге алгоритма функция  уточняется по оси  в 2 раза. Далее при необходимости применяется сглаживание . После этого, зная  и , находится функция самого вейвлета .

Ортогональные нормированные коэффициенты Добеши низких порядков

См. также 
 Вейвлет Койфлет

Ссылки 
 Daubechies I. Ten Lectures on Wavelets, SIAM 1992.
 Основы теории вейвлетов с пакетом Mathematica Wavelet Explorer
 Всплески Ингрид Добеши

Вейвлеты
Цифровая обработка сигналов
Дискретные преобразования
Цифровая обработка изображений